Чемпионат России по футболу 1999 года — 8-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России.

Чемпионский титул защитил московский «Спартак». Второе место занял московский Локомотив, третье место занял московский ЦСКА. Таким образом, все медали чемпионата завоевали только московские клубы; подобное было 3-м таким случаем в чемпионатах России.

Участники

Составы команд

Турнирная таблица

Результаты матчей 

* В матче 17-го тура «Алания» — «Ротор» волгоградская команда ушла с поля на 66-й минуте при счёте 1:1 в знак несогласия с решением судьи. «Ротору» было засчитано техническое поражение 3:0.

Потуровая таблица

Лучшие бомбардиры

Список «33 лучших»

Вратари 
 1. Александр Филимонов («Спартак»); 2. Руслан Нигматуллин («Локомотив» М); 3. Роман Березовский («Зенит»).

Защитники 
 Правые: 1. Дмитрий Парфёнов («Спартак»); 2. Валерий Минько (ЦСКА); 3. Алексей Арифуллин («Локомотив» М).
 Правые центральные: 1. Дмитрий Хлестов («Спартак»); 2. Игорь Черевченко («Локомотив» М); 3. Вячеслав Даев («Торпедо»).
 Левые центральные: 1. Игорь Чугайнов («Локомотив» М); 2. Виктор Булатов («Спартак»); 3. Евгений Варламов (ЦСКА).
 Левые: 1. Сергей Гуренко («Локомотив» М); 2. Юрий Ковтун («Спартак»); 3. Олег Корнаухов (ЦСКА).

Полузащитники 
 Правые: 1. Сергей Семак (ЦСКА); 2. Альберт Саркисян («Локомотив» М); 3. Александр Горшков («Зенит»).
 Правые центральные: 1. Алексей Смертин («Локомотив» М); 2. Юрий Дроздов («Локомотив» М); 3. Дмитрий Хомуха (ЦСКА).
 Левые центральные: 1. Егор Титов («Спартак»); 2. Дмитрий Лоськов («Локомотив» М); 3. Артём Безродный («Спартак»).
 Левые: 1. Андрей Тихонов («Спартак»); 2. Ролан Гусев («Динамо»); 3. Евгений Харлачёв («Локомотив» М).

Нападающие 
 Правые: 1. Александр Панов («Зенит»); 2. Заза Джанашия («Локомотив» М); 3. Александр Ширко («Спартак»).
 Левые: 1. Георгий Деметрадзе («Алания»); 2. Владимир Кулик (ЦСКА); 3. Олег Терёхин («Динамо»).

Призы

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте rsssf.com
 Статистика чемпионата на сайте WildStat.ru

Чемпионат России по футболу 1999